

Patronyme 

 Franz-Peter Cassel (1784-1821), botaniste, recteur de l'Université de Gand en Belgique.
 Wally Cassell (1912-2015), acteur américain.
Ollan Cassell (né en 1937 ), athlète américain.
Sam Cassell (né en 1969), basketteur américain.

Autres 
 Cassell (éditeur), groupe éditorial britannique.
 Cassell's Magazine, périodique illustré britannique (1853-1932).

Voir aussi